Kehli bezeichnet:
 Kehli (Damar), ein indonesisches Dorf auf den Damar-Inseln

Kehli ist der Name von:
 Samy Kehli, französisch-tunesischer Fußballspieler (* 1991)